Bennie Streuer, Nederlands zijspancoureur
Egbert Streuer, Nederlands zijspancoureur
Jan Streuer, Nederlands voetballer